Mizantrop (dramat Moliera)
 Mizantrop (obraz Bruegla)
 Mizantropia